Tommi –  variante del nome proprio di persona Tommaso
Tommi – gruppo musicale pop britannico
Tommi – uno dei tre porcellini della Disney
Tommi – protagonista della serie letteraria Gol!
Tommi – film del 1931 diretto da Jakov Aleksandrovič Protazanov